Semjonowka () ist der Name russischer Orte:

unter anderen:
 Semjonowka (Kastorenka), Dorf im Rajon Kastorenka, Oblast Kursk
 Semjonowka (Konyschowka), Dorf im Rajon Konyschowka, Oblast Kursk
 Semjonowka (Tscheremuschki), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk (selsovjet Lebjaschenski)
 Semjonowka (Schtschetinka), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk (selsovjet Schtschetinski)
 Semjonowka (Lgow), Dorf im Rajon Lgow, Oblast Kursk
 Semjonowka (Obojan), Dorf im Rajon Obojan, Oblast Kursk
 Semjonowka (Sudscha), Dorf im Rajon Sudscha, Oblast Kursk
 Semjonowka (Schtschigry), Dorf im Rajon Schtschigry, Oblast Kursk
 Semjonowka (Pskow), Dorf im Rajon Newel, Oblast Pskow

 Alter Name der Stadt Arsenjew im Primorski Kraj

 Sämtliche Orte in der Ukraine, siehe Semeniwka (Begriffsklärung)